Das Ekel ist der Titel folgender Filme:

 Das Ekel (1931), deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1931 von Franz Wenzler und Eugen Schüfftan
 Das Ekel (1939), deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1939 von Hans Deppe
 Das Ekel (1957), deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1957 von  Hermann Pfeiffer 
 Das Ekel (1969), deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1969 von  Fred Kraus